Критериум ду Дофине 2011 () — 63-я по счету Критериум ду Дофине. Она проходит с 5 по 12 июня 2011 года. Турнир выиграл Брэд Вигинс.

Участники

Маршрут

Команды

Обзор гонки

Пролог 
5 июня 2011 Сен-Жан-де-Морьен , 5,4 км Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)

Пролог на 5,4 км выиграл голландец Ларс Боом из Rabobank. Вторым стал казахстанец Александр Винокуров из «Астаны». Лучший из россиян Михаил Игнатьев из «Катюши» стал 50-м, уступив Боому 21 секунды. Генеральщики «Катюши» испанец Хоакин Родригес и россиянин Владимир Карпец были 74-м и 75-м с отставанием в 26 секунд.

Результаты

1-й этап 
 6 июня 2011 Альбервиль — Сен-Пьер-де-Шартрёз, 144км

2-й этап 
 7 июня 2011 Вуарон — Лион, 179км

3-й этап 
 8 июня 2011 Гренобль — Гренобль, 42,5 км Индивидуальная гонка с раздельным стартом (ITT)

4-й этап 
 9 июня 2011 Ла-Мотт-Серволе — Макон , 173,5 км

 5-й этап  10 июня 2011 Виллар-ле-Домб — Виллар-ле-Домб, 210 км

6-й этап 
 11 июня 2011 Ле-Же — Ле Колет д'Алювар, 192,5 км

 7-й этап  12 июня 2011 Поншарра — Фонкуверт-ла-Туссюир, 117,5 км

Лидеры классификаций

Примечания 

Критериум Дофине
Спорт во Франции в 2011 году
Июнь 2011 года